Gedling – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Gedling – dystrykt hrabstwa Nottinghamshire (Anglia)
 Okręg wyborczy Gedling
 Gedling – angielskie nazwisko